Зоряні війни ():

 Зоряні війни — проект-всесвіт американського режисера та продюсера Джорджа Лукаса
 «Зоряні війни», SDI, Стратегічна оборонна ініціатива — військова програма уряду США
 «Зоряні війни» — народна назва космічної опери